Il Friuli Annia Sauvignon è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Udine.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico
sapore: asciutto, fresco, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Udine  (1996/97)  86,1

Vini DOC della provincia di Udine
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sauvignon